Alfred Romuáldez (1962) – politico filippino
Benjamin Romuáldez (1930-2012) – politico e diplomatico filippino
Imelda Romuáldez, meglio nota come Imelda Marcos (1929) – politica filippina
Martin Romuáldez (1963) – politico filippino, figlio di Benjamin e nipote di Imelda